Ракита је назив за врсту врбе (Salix purpurea), а као топоним (географско име) може се односити на:

 Ракиту, село у општини Бабушница у Пиротском округу у Србији са 340 становника,
 Ракиту, село у општини Бијело Поље у Црној Гори са 120 становника или
 Ракиту, село у општина Шипово у Републици Српској са 3 (по последњем попису) становника;

или
 Ракиту, реку у Македонији.